Боян Йованович (; 4 мая 1951, Белград) — американский экономист сербского происхождения.

Бакалавр (1972) и магистр (1973) Лондонской школы экономики; доктор философии (1978) Чикагского университета. Профессор Нью-Йоркского университета. Президент Общества экономической динамики (с 2003). Член Американской академии искусств и наук (с 2003).

Основные произведения 
 «Обучение на собственном опыте и выбор технологии» (Learning by Doing and the Choice of Technology, 1996);
 «Контракты и деньги» (Contracts and Money, 1997);
 «Асимметричные циклы» (Asymmetric Cycles, 2006).

Ссылки 
 Страница Б. Йовановича на сайте Нью-Йоркского университета

Действительные члены Эконометрического общества
Выпускники Чикагского университета
Выпускники Лондонского университета
Выпускники Лондонской школы экономики
Преподаватели Нью-Йоркского университета